Туйгунов — фамилия. Известные носители:
 Туйгунов, Леонид Наумович (1919—2001) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Туйгунов, Риф Галимович (1946—2014) — башкирский поэт и драматург, общественной деятель.